Gold Cobra — п'ятий студійний альбом американського ню-метал гурту Limp Bizkit, випущений 27 червня 2011 року лейблом Interscope Records.

Список

Учасники запису 
Limp Bizkit
 Фред Дерст – вокал, продюсер, менеджмент, арт-концепція
 Вес Борланд – гітара, обкладинка, арт-концепція, ілюстрації
 DJ Lethal – пульт, клавішні, семпли, програмування
 Джон Отто – барабани
 Сем Ріверс – бас-гітара

Технічний персонал
 Тодд Дуглас – ділові відносини
 Корі Дерст – фото
 Cliff Feiman – відповідний за якість
 Брайан Френк – маркетинг
 Susan Hilderley – ділові відносини
 Алекс Різ – маркетинг
 Dave Schiffman – запис та мікс
 Jordan Schur – менеджер
 Ліам Вард – оформлення
 Howie Weinberg – мастеринг
 Boney B.eats – додаткове виробництво на "Back Porch"
 Hayes – додаткове виробництво на "Shotgun"

Альбоми Limp Bizkit
Альбоми альтернативного металу
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми